Пётр Касаткин:
 Касаткин, Пётр Иванович — советский инженер-геофизик.
 Касаткин, Пётр Иванович (1900 — ?) — советский военный деятель, полковник.